Die Umaghlessi Liga 2004/05 war die 16. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Dinamo Tiflis holte sich den zwölften Meistertitel.

Modus 
Die zehn Vereine spielten im Verlauf der Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause und zweimal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 36 Spiele. Das Teilnehmerfeld wurde für die nächste Saison auf sechzehn Vereine aufgestockt, daher gab es in dieser Spielzeit keinen Absteiger.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 2004/05 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05